Batalla de Amba Alagi puede referirse a:

 Primera Batalla de Amba Alagi (1895)
 Segunda Batalla de Amba Alagi (1941)